Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счёту футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

Выбор страны-организатора
  Китайская Народная Республика — проявила интерес к проведению турнира в 2019 году. После победы Объединённых Арабских Эмиратов Китай выразил желание провести турнир в 2023 году.
  Республика Корея — проявила интерес к проведению турнира. Последний раз она принимала турнир в 1960 году.
Страна-организатор Кубка Азии 2023 была объявлена 4 июня 2019 года накануне 69-го конгресса ФИФА в Париже.

Китай победил на выборах, но отказался от проведения как результат пандемии COVID-19, турнир был перезапланирован в Катар.

Квалификация 

 Через квалификацию в турнир пройдут 23 команды, так как хозяйка турнира попадает автоматически. Помимо этих команд, в турнире будут участвовать сборная Катара и будущая хозяйка турнира, сборная КНР, так как этот отборочный турнир частично совмещён с отборочным турниром к чемпионату мира 2022 года.
 В турнире не сможет принять участие Восточный Тимор, отстранённый АФК за нарушение правил натурализации игроков.
 КНДР отказалась от продолжения участия в отборочном турнире из-за пандемии COVID-19.

Первый раунд 

Двенадцать худших по рейтингу команд были разбиты на шесть пар и провели матчи по системе дома-в гостях. Лучшие шесть команд прошли в следующий раунд.

Второй раунд 
 
По итогам жеребьёвки 40 команд были разбиты на 8 групп по 5 в каждой. Двенадцать команд (8 победителей групп и 4 команды с лучшими показателями среди вторых мест) по итогам второго раунда квалифицировались в финальный турнир и следующий раунд отбора на ЧМ-2022.

Раунд плей-офф 
Четыре худшие команды среди команд, занявшие последние места в своих группах будут разбиты на пары и определят лучшие 2 команды, по итогам двух матчей.

Третий раунд 

Оставшиеся команды со второго раунда и добавившиеся к ним две лучшие команды по итогам раунда плей-офф будут разбиты на шесть групп по четыре команды в каждой. В финальный турнир выйдут победители групп и лучшие пять команд, среди тех кто займёт вторые места в своих группах.

Квалифицировались в финальный турнир

Финальный турнир

Жеребьёвка и посев команд 
В качестве хозяев турнира сборная Катара была засеяна в корзину 1, тем самым она автоматически попала в группу А.

 В скобках указаны места сборных в рейтинге ФИФА за указанный период

Примечания

Ссылки 
 AFC Asian Cup, the-AFC.com

2023
Июнь 2023 года
Июль 2023 года